El nombre de Iglesia de San Jaime es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Jaime.

Santos 
 Jaime;
 San Jaime de la Marca (1394-1476);

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad
  en España:
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Barcelona, Barcelona;
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Bel;
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Benidorm, Alicante;
 Iglesia de San Jaime Apóstol, en la localidad de Corachar;
 Iglesia de San Jaime Apóstol, en la localidad de Gayanes;
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Moncada;
 Iglesia de San Jaime Apóstol, en la localidad de Oropesa del Mar;
 Iglesia de San Jaime Apóstol, en la localidad de San Jorge;
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Tudela;
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Villarreal, Castellón;

  en Francia:
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Perpiñán;

  en Países Bajos:
 Iglesia de San Jaime, en la localidad de Amberes;